Durante la Copa Davis 2007, el equipo peruano empezó su participación desde la primera fase de la Zona Americana, Grupo 1. Está bajo la batuta de Jaime Yzaga y cuenta con Luis Horna e Iván Miranda como principales cartas de presentación.

Participación

Primera ronda

Segunda ronda

Repesca

Plantel

Curiosidades 
 Durante el partido entre Luis Horna y el venezolano Medina, la primera raqueta de Perú sufrió problemas estomacales durante el tercer set del partido, llegando a vomitar al final del mismo set. A pesar de sus dolencias, el tenista siguió con el partido. 
 Es la tercera vez que Perú accede a la Repesca en busca del ascenso al Grupo Mundial de la Copa Davis. Anteriormente, alcanzó dicha instancia en 1989 ante Australia y 1994 ante Dinamarca, sin mayor fortuna.
 Es la primera vez que Perú consigue su ascenso al Grupo Mundial de la Copa Davis.

Tenis en Perú